Fatumaquerec oder Fatumakerek ist der Name mehrerer Sucos in Osttimor:

 im Verwaltungsamt Laclubar, siehe Fatumaquerec (Laclubar)
 im Verwaltungsamt Soibada, siehe Fatumaquerec (Soibada)